Peter and the Wolf  () — альбом американского джазового органиста Джимми Смита, выпущенный в 1966 году на лейбле Verve Records.

Об альбоме 
В основу композиции альбома-сюиты положены некоторые темы музыкальной сказки «Петя и волк» Сергея Прокофьева в джазовых аранжировках Оливера Нельсона () для джаз-оркестра и солирующего орга́на.

Список композиций 
 The Bird/The Duck/The Cat/The Grandfather/The Wolf/The Hunter/Peter
 Duck Theme/Jimmy and the Duck/Peter’s Theme/Meal Time
 Elegy for a Duck
 Cat in a Tree
 Capture of the Wolf
 Finale: Parade/Peter Plays Some Blues

Участники записи 
 Jimmy Smith — орган
 Joe Newman, Ernie Royal, Richard Williams, Eugene Young — труба
 Jimmy Buffington, Willie Ruff — флюгельгорн
 Quentin Jackson, Tom McIntosh, Britt Woodman — тромбон
 Dick Hixson, Tony Studd — бас-тромбон
 Bob Ashton, Danny Bank, Jerry Dodgion, Jerome Richardson, Stan Webb, Phil Woods — деревянные духовые
 Billy Butler, Barry Galbraith — гитара
 Richard Davis — контрабас
 Harry Breuer, Bobby Rosengarden — ударные, перкуссия
 Grady Tate — ударные

Ссылки 
 Peter & The Wolf на discogs.com

Джазовые альбомы США
Альбомы Verve Records